Šumvald kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Šumná (ort), Södra Mähren, 
 Strážná (ort), Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar